Пётр Фили́ппович Ана́ньев (20 июня 1915, Булгаково, Самарская губерния (ныне Бузулукский район Оренбургской области) — 31 мая 1997, Самара), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,

Биография 
Родился в семье рабочего. Получил начальное образование. Работал слесарем в городе Куйбышев.

Отслужил срочную службу в Красной Армии с сентября 1936 по октябрь 1938 годов. В 1939 году служил в Красной Армии в период с февраля по май 1939 года. В ходе Великой Отечественной войны призван в армию в июне 1941 года.

Служил в 26-м гвардейском воздушно-десантном полку (9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия).

Будучи помощником командира взвода гвардии старший сержант Пётр Ананьев несколько раз отличился при выполнении разведывательных операций.

13 января 1945 года Ананьев П. Ф. ходил во вражеский тыл в районе польского города Буско-Здруй и доставил командованию важные сведения. 24 января 1945 года в бою за село Эйхенрид (ныне Гольчовице), расположенное в 16-и километрах северо-западнее города Ополе (Польша), находясь в тылу противника Ананьев снял часового и забросал вражеский штаб гранатами.

Всего в ходе боёв Пётр Ананьев уничтожил несколько огневых точек, взял в плен одиннадцать солдат и двух офицеров противника.

После окончания войны Ананьев был демобилизован в марте 1946 года. Жил в Самаре.

Скончался 31 мая 1997 года. Похоронен в Самаре на кладбище «Рубёжное».

Награды 
 Герой Советского Союза (№ 4943, 27.06.1945) — за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм;
 Орден Ленина (27.06.1945);
 Орден Отечественной войны 1-й степени;
 Медаль «За отвагу» (18.08.1944)
 медали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 История Оренбуржья 

Похороненные на Рубёжном кладбище